Johannes Hubertus (Jan) Sweering (Amsterdam, 21 juni 1909 – aldaar, 18 mei 1981) was een Nederlandse biljarter. Hij was gespecialiseerd in het ankerkader, libre, bandstoten, pentathlon en driebanden. Hij vertegenwoordigde Nederland verschillende malen op het Europees kampioenschap en wereldkampioenschap. Hij werd wereldkampioen pentathlon en meervoudig Nederlands kampioen in verschillende biljartdisciplines. Ook had hij drie jaar lang het wereldrecord bandstoten in één partij op zijn naam staan.

Zijn eerste grote succes boekte hij in 1936 met het winnen van de wereldtitel pentathlon in het Franse Malo. Dit toernooi behaalde hij een gemiddelde van 30,32.

In 1955 vroeg hij de KNBB hem af te voeren van de lijst hoofdklassespelers libre, 47/1 en 47/2. Hij bleef nog wel het eenband stoten en driebanden beoefenen.

Zijn broer, Jacob Sweering, zat ook in de biljartsport en was arbiter van de wereldbiljartbond (UMB).

Titels 
 Wereldkampioen vijfkamp (1x): 1935–1936
 Nederlands kampioen (19x)
Ankerkader 45/2 (7x): Ereklasse 1931–1932, 1933–1934, 1934–1935, 1935–1936, 1937–1938, 1939–1940, 1940–1941
Ankerkader 45/1 (1x): Ereklasse 1966–1967
Ankerkader 71/2 (2x): Ereklasse 1940–1941, 1941–1942
Driebanden (5x): Ereklasse 1942–1943, 1943–1944, 1952–1953; Hoofdklasse 1967–1968, 1970–1971
Vijfkamp (2x): Ereklasse 1943, 1944
Bandstoten (2x): Ereklasse 1950–1951, 1953–1954

Deelname aan internationale kampioenschappen

Deelname aan Nederlandse kampioenschappen in de Ereklasse 

Nederlands carambolebiljarter